

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom.
 Baptiste Morizot (1983-), philosophe et naturaliste français ;
 Florian Morizot, (1985- ), coureur cycliste français ;
 Jacques Morizot, (1949- ), enseignant de philosophie français ;
 Joseph Fulcran Morizot, (1868-1934), médecin et homme politique français.